Porsch ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Porsch (1652–1713), deutscher evangelischer Theologe und geistlicher Dichter
 Erich Porsch (1909–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Felix Porsch (1853–1930), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Felix Porsch (Theologe) (1928–2001), deutscher römisch-katholischer Theologe und Priester
 Frithjof Elmo Porsch (1924–2015), deutscher Schriftsteller
 Hedwig Porsch (* 1969), deutsche katholische Moraltheologin
 Manfred Porsch (* 1950), österreichischer Komponist
 Mykola Porsch (1879–1944), ukrainischer Ökonom und Politiker
 Otto Porsch (1875–1959), österreichischer Agrarwissenschaftler

 Siglinde Porsch (1932–2013), deutsche Lehrerin, Ehrenamtlerin und Kommunalpolitikerin (CDU)
 Uwe Porsch (* 1960), deutscher Fußballtorwart
 Werner Porsch (1915–2004), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Borsch
 Porsche (Begriffsklärung)